Příjmení Machač a Machačová má více nositelů:

 Antonín Machač (1846–1935) – pedagog a spisovatel
 Božena Machačová-Dostálová (1903–1973) – česká a československá politička KSČ
 David Machač (* 1980) – basketbalista
 Jan Machač – více osobností, viz rozcestník
 Jarmila Machačová (* 1986) – cyklistka
 Jaromír Machač (1923–2007) – československý odbojář, generál, politik KSČ, poslanec ČNR a FS za normalizace
 Jaroslav Machač (* 1926) – český motocyklový závodník
 Jaroslav Machač (1928–1990) – český jazykovědec, vystupující v období socialismu pod propůjčenou identitou Jaroslava Kuchaře (1923–2009), či jako Jaroslav Zima
 Josef Machač (1885–1950) – učitel fyziky a básník
 Ladislav Machač (1871–1941) – právník a politik
 Oldřich Machač (1946–2011) – lední hokejista
 Patrik Machač (* 1994) – český lední hokejista
 Peter Machac (* 1939) – rakouský herec a moderátor
 Tomáš Macháč (* 2000) – český tenista

přezdívka
 Magomed Ali Dachadajev, zvaný Machač – dagestánský komunista a revolucionář

podobná příjmení
 Macháč
 Macháček
 Machačka

ve slovníku lidových slov
 Mácháč – lidový název Máchova jezera a na jeho břehu každoročně pořádaného festivalu elektronické taneční hudby

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení